

Patronymie
 Jean-Guihen Queyras (né en 1967) est un violoncelliste classique français

Toponymie
 Le Queyras est une vallée du département des Hautes-Alpes.
Parc naturel régional du Queyras
Massif du Queyras
Fort-Queyras, anciennement Château-Queyras
Communauté de communes du Queyras 
 Molines-en-Queyras est une commune française, dans le département des Hautes-Alpes.